Оле́г Са́вченко:
 Савченко, Олег Вадимович (более известный как ЛСП) (род. 1989) — белорусский певец, рэпер и автор песен.
 Савченко, Олег Витальевич (род. 1948) — российский государственный деятель, бывший губернатор Калужской области.
 Савченко, Олег Владимирович (род. 1966) — российский предприниматель и государственный деятель, депутат Госдумы РФ трёх созывов.